Séloghin (ou Seloghin ou Séloguin) peut désigner :

Toponymes 
Au Burkina Faso :
 Séloghin, un village du département de Doulougou.
 Séloghin, une localité du département de Gomponsom.
 Séloghin, un village du département et la commune rurale de Kombissiri.
 Séloghin, un village du département de Nobéré.
 Séloghin, un village du département de Saaba.